Бретц () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бретц, Джон Харлен (1882—1981) — американский геолог, наиболее известный своими исследованиями катастрофических паводков, в частности паводков приледникового озера Миссула
 Бретц, Джордж (1880 — ?) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Бретц, Юлиус (1870—1953) — немецкий художник-пейзажст и график, один из четырёх основателей дюссельдорфского художественного союза «Зондербунд».